Tracker kan vara:

 Tracker (musikprogram) – en generell term som avser ett slags musikredigeringsprogram
 Grumman S-2 Tracker –  ett amerikanskt ubåtsjaktflygplan (1952)
 Bittorrent-tracker – en koordinerarsida inom Bittorrent-teknik
 Tracker (film) – en Brittisk-Nya Zeeland action-thriller från 2011